Cash – bollywoodzki film akcji

Miejscowości w USA:
 Cash – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Cash – miejscowość w stanie Georgia
 Cash – miejscowość w stanie Michigan
 Cash – miejscowość w stanie Teksas

Gminy w USA:
 Cash (ang. Cash Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
 Cash (ang. Cash Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins